Lisisc d'Atenes, orador atenenc 
 Lisisc de Macedònia, oficial de Cassandre de Macedònia
 Lisisc de Siracusa, oficial d'Agàtocles de Siracusa
 Lisisc d'Acarnània, polític grec acarnani 
 Lisisc d'Etòlia, polític etoli